Самюэль Жирар может означать:
 Жирар, Самюэль (шорт-трекист) — канадский шорт-трекист.
 Жирар, Самюэль (хоккеист) — канадский хоккеист.